Mary Ewing Outerbridge (1852-1886), joueuse américaine de tennis ;
Peter Outerbridge (né en 1966), acteur canadien.